Callejeros, formació de rock de l'Argentina
 Capità Jack Sparrow, personatge de ficció protagonista de la sèrie de pel·lícules Pirates of the Caribbean 
 Canadian Journal of Surgery, revista científica especialitzada en temes de cirurgia
 cjs, codi ISO 639-3 del shor, llengua turquesa parlada a Sibèria